Ива́н Ряза́нов:
 Рязанов, Иван Ефимович (1922—?) — советский партийный и государственный деятель.
 Рязанов, Иван Яковлевич (1924—1988) — ефрейтор, Герой Советского Союза.